Orestes ist der Name folgender Personen:

 Orestes, Sohn des Agamemnon und der Klytaimnestra, König von Mykene, Argos und Sparta
 Orestes (Heermeister) (um 430?–476), römischer Feldherr
 Orestes (Jerusalem), orthodoxer Patriarch von Jerusalem
 Orestes (Makedonien), Sohn des Archelaos I. und der Kleopatra, König von Makedonien
 Orestes (Präfekt), Präfekt von Alexandria
 Orestes (Sohn des Acheloos), Sohn des Acheloos und der Perimede
 Orestes (Sohn des Echekratides), Sohn des Echekratides, König von Thessalien

Orestes ist der Cognomen folgender Personen:
 Gnaeus Aufidius Orestes, römischer Konsul 71 v. Chr.
 Gaius Aurelius Orestes, wohl Bruder des Konsuls von 126 v. Chr.

 Rufius Gennadius Probus Orestes, römischer Konsul im 6. Jhd.

Orestes ist der Familienname folgender Personen:
 Rômulo Souza Orestes Caldeira (Rômulo; * 1987), brasilianischer Fußballspieler

Orestes steht weiter für:
 Orestes (Gattung), eine Gattung von Gespenstschrecken
 Orestes (Euripides), antike Tragödie von Euripides
 Orestes (Weingartner), Oper von Felix Weingartner
 eine Güterzuglokomotive, siehe KFNB – Aeneas bis Orestes
 Orestes-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Orestes Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Mount Orestes, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Orest (Vorname)
 Oreste
 Orestis